Furlanetto ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Furlanetto (1738–1817), italienischer Komponist
 Ferruccio Furlanetto (* 1949), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Giuseppe Furlanetto (1775–1848), italienischer Philologe und Archäologe